Můstek – nieoficjalna, tradycyjna nazwa skrzyżowania ulicy Na můstku, placu Wacława i ulicy Na příkopě w centrum Pragi
 Můstek (stacja metra)
 Můstek (Szumawa) – góra w Czechach, w Szumawie, na terenie Pogórza Żelaznorudzkiego